Победит (сплав) — сплав на основе вольфрама, обладающий высокой твёрдостью.
 Победит (взрывчатое вещество) — промышленное взрывчатое вещество.
 Победит (завод) — предприятие цветной металлургии во Владикавказе.